Ellinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ellinger (1870–1923), deutscher Pharmakologe
 Alfred Ellinger (* 1917), österreichischer Schriftsteller
 Andreas Ellinger (1526–1582), deutscher Mediziner und neulateinischer Dichter
 Anselm Ellinger (1758–1816), Physiker und Mathematiker sowie Wessobrunner Pater
 Bettina Ellinger (* 1978), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Carl Ellinger (19.–20. Jh.), österreichischer Fotograf
 Friedrich Ellinger (1846–1899), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Georg Ellinger (1859–1939), deutscher Literaturwissenschaftler
 Gertraud Ellinger-Binder (* 1938), deutsche Malerin
 John Ellinger (* 1951), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Julius Ellinger (1817–1881), deutscher Mathematiklehrer
 Karl Ellinger (* 1952), österreichischer Pädagoge, Komponist und Kolumnist
 Leo Ellinger (1852–1916), deutscher Unternehmer (Metallgesellschaft, Metallurgische Gesellschaft, Berg- und Metallbank)
 Ludwig Ellinger (1883–1954), deutscher Jurist
 Philipp Ellinger (1887–1952), deutscher Pharmakologe
 Rudolf Ellinger (1876–1950), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Theodor Ellinger (1920–2004), deutscher Betriebswirt und Maschineningenieur

Siehe auch:
 Ellinger von Tegernsee
 Elliger
 Elling
 Ellingen
 Ellinger (Texas), gemeindefreies Gebiet in den Vereinigten Staaten